Belgique
 Rue des Ailes, à Bruxelles ;

France
 Rue des Ailes, à Biscarrosse ;
 Rue des Ailes, à Grenoble ;
 Rue des Ailes, à Parçay-Meslay ;
 Rue des Ailes, à Tours ;
 Rue des Ailes, à Vichy.

Voir aussi 
 Avenue des Ailes, à Bouguenais

Ailes